Національна ліга В 1981—1982 — 35-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став клуб Амбрі-Піотта.

Клуби, що посіли 1 та 2 місця у групах на другому етапі грали у перехідному турнірі з клубами НЛА.

Груповий етап

Група Захід

Група Схід

Втішний раунд (Захід)

Втішний раунд (Схід)

Джерела 
 Сезон 1982    

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
1981 у швейцарському спорті
1982 у швейцарському спорті